В парному розряді жіночого тенісного турніру Belgian Open 2001, що проходив у рамках Туру WTA 2001, Елс Калленс і Вірхінія Руано Паскуаль виграли титул, у фіналі перемігши пару Крісті Богерт і Міріам Ореманс 6-3, 3-6, 6-4.

Сіяні пари 

 Елс Калленс /  Вірхінія Руано Паскуаль (чемпіонки)
 Крісті Богерт /  Міріам Ореманс (фінал)

 Джанет Лі /  Ірода Туляганова (півфінал)
 Лоранс Куртуа /  Олена Татаркова (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Belgian Open (теніс)